Sport
 Mike Smith (voetballer, 1935) (1935–2013), Brits voetballer
 Mike Smith (voetbaltrainer) (* 1936), Brits voetbaltrainer
 Mike Smith (ijshockeyfunctionaris) (* 1945), Amerikaans ijshockeyfunctionaris
 Mike Smith (footballtrainer) (* 1959), Amerikaans footballtrainer
 Mike Smith (basketballer, 1963) (* 1963), Amerikaans basketballer
 Mike Smith (basketbaltrainer) (* 1965), Amerikaans basketbaltrainer
 Mike Smith (atleet) (* 1967), Canadees tienkamper
 Mike Smith (voetballer, 1968) (* 1968), Brits voetballer
 Mike Smith (voetballer, 1973) (* 1973), Brits voetballer
 Mike Smith (ijshockeyer) (* 1982), Canadees ijshockeydoelman
 Mike Smith (basketballer, 1987) (* 1987), Amerikaans basketballer
 Mike Smith (snookerspeler), Brits snookerspeler
 Mike Smith (tennisser) (* 1962), Amerikaans tennisser
 Mike Smith (autocoureur), Brits autocoureur

Muziek
 Mike Smith (Amen Corner) (* 1947), saxofonist van Amen Corner
 Mike Smith (Dave Clark Five) (1943-2008), zanger en toetsenist van The Dave Clark Five
 Mike Smith (singer-songwriter), Amerikaans singer-songwriter
 Mike Smith (saxofonist) (* 1957), Amerikaans jazzmuzikant en hoogleraar
 Mike Smith (drummer) (* 1970), Amerikaans drummer
 Mike Smith (gitarist) (* 1973), Amerikaans gitarist
 Mike Prestwood Smith, geluidstechnicus

Media
 Mike Smith (presentator) (1955-2014), Brits radio- en tv-presentator

Zie ook 
Michael Smith